ССЖ — аббревиатура:
ССЖ — стоимость среднестатистической жизни
ССЖ — самолёт «Сухой Суперджет 100» (SSJ)